Белополь — название населённых пунктов.

Украина 
 Белополь — село в Локачинском районе Волынской области.
 Белополь — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
 Белополь — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.